Бланк — прізвище.

Персоналії 
 Бланк Антоній (1785—1844) — польський художник класицизму.
 Бланк Бер Пінхусович
 Бланк Олександр Дмитрович (1801 чи 1804—1870) — російський лікар, дід Володимира Ілліча Леніна по материнській лінії.
 Бланк Олександр Ісакович (1938—2000) — радянський кінорежисер, актор.
 Бланк Іван Якович (1708—1745) — російський архітектор.
 Бланк Леон (1867—1934) — єврейський театральний актор і режисер.
 Бланк Мел (1908—1989) — американський актор, комедіант.
 Бланк Мойсей Абрамович (1907—1983) — український та радянський живописець, графік.
 Бланк Рувим Маркович (1868—1954) — хімік, економіст, публіцист та редактор, громадський діяч. Доктор природничих наук.
 Бланк Теодор (1905—1972) — німецький політик.
 Бланк Хуберт де (1856—1932) — піаніст, композитор і музичний педагог.
 Бланк Яків Павлович (1903—1988) — український математик.

Див. також 
 Бланка (значення)

Єврейські прізвища